Always (; ):

 Always (торговая марка)

В музыке:
 Always (альбом Азиза Мустафа-заде)
 Always (альбом The Gathering)
 Always (песня Alborosie)
 Always (песня Bon Jovi)
 Always (песня Bent)
 Always (песня Erasure)
 Always (песня Sum 41)
 Always (песня группы Blink-182)
 Always (песня Айсель и Араша)
 Always (песня Saliva)

См. также 
 Всегда () — мелодрама, США, 1989 год. Режиссёр — Стивен Спилберг.
 Всегда (Только ты) — мелодрама, Южная Корея, 2011 год. Режиссёр — Сон Иль Гон.
 Always Outnumbered, Never Outgunned
 Always on My Mind
 Always…